

Musica
Rozzi – canzone di Paky del 2019

Persone 
 Antonio Rozzi (1994) – calciatore italiano
 Costantino Rozzi (1929-1994) – dirigente sportivo e imprenditore italiano, ex presidente dell'
 Ricardo Rozzi (1960) – filosofo e biologo cileno

Altro 
 Congrega dei Rozzi – istituzione culturale di Siena
 Teatro dei Rozzi – teatro di Siena